Михаи́л Леви́цкий:
 Левицкий, Михаил (1774—1858) — украинский религиозный деятель, митрополит Галицкий,
 Левицкий, Михаил Иванович (1761—1841) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года, комендант Варшавы.
 Левицкий, Михаил Львович (род. 1944) — советский и российский педагог, академик РАО (2004).
 Левицкий, Михаил Степанович (1952—2014) — советский и украинский спортсмен и тренер.